Szwajcaria:
 Bäriswil – miejscowość w gminie Düdingen w kantonie Fryburg
 Bäriswil – miejscowość w gminie Selzach w kantonie Solura
 Bäriswil – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland